Dalok
 Under Pressure (1981) a Queen és David Bowie közös kislemeze
 Under Pressure (2005) a My Chemical Romance kislemeze
 Under Pressure (Ice Ice Baby) (2010) a Jedward kislemeze
Albumok
 Under Pressure (1995) a Such A Surge együttes albuma
 Under Pressure (2014) a Logic együttes albuma